Lantermann ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernst-Dieter Lantermann (* 1945), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Ilse Lantermann (1935–2018), deutsche Tischtennisspielerin
 Klaus Lantermann (* 1933), deutscher Politiker (FDP)
 Werner Lantermann (* 1956), Diplom-Sozialwissenschaftler und Papageienexperte
 Wilhelm Lantermann (1899–1973), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Lanterman Range, Gebirge im Viktorialand, Antarktika